Leitenmühle ist der Ortsname von

 Leitenmühle (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Leitenmühle (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern